M47 može značiti:

 M47 Dragon
 M47 Patton
 Messier 47